Gallagher kan syfta på:

 Gallagher (ståuppkomiker) (1946–), en amerikansk skådespelare och ståuppkomiker, Leo Anthony Gallagher, Jr 
 Gallagher & Lyle – en brittisk popduo
 Noel Gallagher - en brittisk låtskrivare, gitarrist och sångare
 Gallagher Premiership – högsta ligan i England för rugby union
 3595 Gallagher – en asteroid i huvudbältet